Le Commandement régional de composante opérations spéciales, en anglais , ou , est une structure de commandement conjointe non-permanente des forces spéciales hongroise, croate, slovène, et slovaque créée en 2019 et qui devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale en 2021.

Historique 
Le , en marge du Sommet des ministres de la Défense de l'OTAN, les ministres de la Défense de la Croatie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Slovénie ont signé un mémorandum d’entente sur l’établissement d’un commandement régional de composantes Opérations spéciales (R-SOCC). L'Autriche n'a pas signé alors qu'elle était dans le groupe initial.

Missions 

Ce commandement multinational, placé opérationnellement sous le commandement de la Hongrie, vise à accroître l’aptitude de ces quatre pays à utiliser efficacement leurs forces spéciales, notamment en opérations extérieures.

Le commandement doit permettre à chacun des pays d’utiliser potentiellement ses propres forces séparément, tout en tirant parti de la structure intégrée du R-SOCC après son activation pour un déploiement.

Article connexe 
 Liste des unités de forces spéciales
 Commandement conjoint de composante opérations spéciales
 Commandement des opérations spéciales (France)

Unité militaire de l'OTAN
Unité militaire de l'UE
Forces armées de la Hongrie
Forces armées de la Croatie
Forces armées de la Slovaquie
Forces armées de la Slovénie
Unité ou formation militaire créée en 2019